

Населені пункти та їхні частини

 Ґрохова — село в гміні Бардо Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрохова — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрохова — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрохова — частина міста Бобова в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Ґрохова — частина села Седлиська в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства

Примітки